Гражданский форум — название организации.
 Гражданский форум — молодёжная организация в Республике Беларусь.
 Гражданский форум — общественно-политическая организация и политическая партия в Чехословакии в 1989—1991 гг.